Гулія () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Тертешешть.
 Гулія () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Долхаска.